Ganster ist der Nachname folgender Personen:

 Eva Ganster (* 1978), österreichische Skispringerin und Sportwissenschaftlerin
 Patrick Ganster, deutscher Musiker; siehe Lennart vs. PatrickGanster
 Susanne Ganster (* 1976), deutsche Politikerin (Rheinland-Pfalz)

Siehe auch:
 Gansterer